Ел Вентарон има више значења:

 Ел Вентарон (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Вентарон (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Вентарон (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Вентарон, Сан Хосе де Буенависта (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Вентарон (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Вентарон (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Вентарон (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику